OBOS-ligaen eller 1. division er næstøverste række i norsk fodbold for mænd. Indtil 2013 kaldtes ligaen Adeccoligaen. Ligaen har 16 hold, der møder hinanden én gang ude og én gang hjemme. Dette giver 30 kampe. Efter disse 30 kampe rykkede i 2008 top-3 direkte op i Tippeligaen, mens nr. 4 skulle møde det hold, der sluttede næstsidst i Tippeligaen, for at rykke op. De to nederste hold rykkede ned 2. division. Tippeligaen blev udvidet i 2009 fra 14 til 16 hold, hvorfor top 3 i OBOS-ligaen rykkede direkte op, mens kun nr. 14 rykkede direkte ned. Sæsonen begynder i foråret og slutter i efteråret, hvor op- og nedrykning således afgøres

De seneste vindere af OBOS-ligaen 

Fodboldligaer
Førstedivision i fodbold